Saint-Jouin, du nom de saint Jouin, est le nom de plusieurs localités et églises.

Toponyme 

 Saint-Jouin, commune française du département du Calvados, en Normandie.
 Saint-Jouin-de-Blavou, commune française département de l'Orne, en Normandie
 Saint-Jouin-Bruneval, commune française de la Seine-Maritime, en Normandie.
 Saint-Jouin-sous-Châtillon, ancienne commune française, constituant la commune de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine.
 Saint-Jouin-lès-Faye, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, maintenant rattachée à Faye-la-Vineuse.
 Saint-Jouin-de-Marnes, commune française des Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine.
 Saint-Jouin-de-Milly, commune française des Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine.

Édifices 
Saint-Jouin est aussi un nom porté par des édifices religieux :
 L'abbaye Saint-Jouin, située sur la commune française de Saint-Jouin-de-Marnes.
 L'église Saint-Jouin, église située à Peray.
 L'église Saint-Jouin, église située à Moisdon-la-Rivière.
 L'église Saint-Jouin, église située à Perche-en-Nocé.

Voir aussi 
 , nom de plusieurs personnalités.